O termo Clifton pode referir-se a:

Pessoas
Clifton B. Cates
Clifton Collins Jr.
Clifton Forbes
Clifton Forge
Clifton Powell

Localidades

- 
Clifton (Arizona)
Clifton (Colorado)
Clifton (Idaho)
Clifton (Illinois)
Clifton (Kansas)
Clifton (Nova Jérsei)
Clifton (Ohio)
Clifton (Tennessee)
Clifton (Texas)
Clifton (Virgínia)

- 
Clifton (Bedfordshire)
Clifton (Nottinghamshire)
Clifton (Bristol)
Clifton (Grande Manchester)

Ou ainda:
Clifton Heights
Clifton Hill

Desambiguação